Pintaúñas puede referirse para el líquido que sirve para darle color a las uñas.
 el esmalte de uñas;
 el nombre común de la planta Gladiolus italicus.